Rundfunk Berlin-Brandenburg, empresa pública de radiodifusió de Berlín i Brandenburg, a Alemanya
 Real Betis Balompié, club de futbol de la ciutat de Sevilla, a Andalusia
 Red Bull Brasil, club de futbol de la ciutat de Campinas, al Brasil
 Red Bull Bragantino, club de futbol de l'estat de São Paulo, al Brasil
 RBB (EP) (de l'acrònim en anglès Really Bad Boy), extended play del grup musical Red Velvet, de Corea del Sud